Rodné jméno nebo příjmení Harrison nosí více významných osobností:

křestní jméno
 Harrison Afful (1986) – ghanský fotbalista
 Harrison Ford (1942) – americký filmový herec
 Harrison Hagan Schmitt (1935) – americký kosmonaut, který byl na Měsíci

příjmení
 Anna Harrisonová (1775–1864) – manželka 9. prezidenta USA Williama Henryho Harrisona
 Anna Jane Harrisonová (1912–1998) – americká chemička
 Benjamin Harrison (1833–1901) – dvacátýtřetí prezident Spojených států amerických
 Caroline Harrisonová (1832–1892) – manželka 23. prezidenta USA Benjamina Harrisona
 Dhani Harrison (1978) – anglický zpěvák a hudebník
 Gabriel Harrison (1818–1902) – americký fotograf
 Gavin Harrison (1963) – britský bubeník a perkusionista
 George Harrison (1943–2001) – britský kytarista, zpěvák, skladatel, producent, člen kapely Beatles
 Harry Maxwell Harrison (1925–2012) – americký autor science fiction, kreslíř a esperantista
 Christian Harrison (1994) – americký profesionální tenista
 Jane Irwin Harrisonová (1804–1845) – snacha 9. prezidenta USA Williama Henryho Harrisona, v roce 1841 první dáma USA
 John Harrison (1693–1776) – anglický vynálezce
 Jonotthan Harrison (1991) – hráč amerického fotbalu
 Kayla Harrisonová (1990) – americká zápasnice–judistka a grapplerka
 Kendra Harrisonová (1992) – americká atletka
 Kenny Harrison (1965) – americký atlet
 Linda Harrisonová (1945) – americká herečka
 Mary Harrisonová McKeeová (1858–1930) – dcera 23. prezidenta USA Benjamina Harrisona
 Mike Harrison (1942) – anglický hudebník
 Noel Harrison (1934–2013) – britský herec a zpěvák, syn Rexe
 Randy Harrison (1977) – americký herec
 Rex Harrison (1908–1990) – britský herec
 Rob Harrison (1959) – britský atlet
 Ryan Harrison (1992) – americký tenista
 Thomas Cuthbert Harrison (1906–1981) – obchodník s motory a automobilový závodník
 Tony Harrison (1937) – anglický básník, dramatik a překladatel
 William Henry Harrison (1773–1841) – devátý prezident Spojených států amerických

Externí odkazy